Geneseo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Geneseo (Illinois), im Henry County
 Geneseo (Kansas), im Rice County
 Geneseo (New York), im Livingston County
 Geneseo (North Dakota), im Sargent County

Siehe auch:
 Geneseo Township
 Genesee